Plaats in Indonesië
 Patokan (Kraksaan), een plaats in het bestuurlijke gebied Probolinggo in de provincie Oost-Java
 Patokan (Kuripan), een plaats in het bestuurlijke gebied Probolinggo in de provincie Oost-Java
 Patokan (Situbondo), een plaats in het bestuurlijke gebied Situbondo in de provincie Oost-Java
 Padokan (Padokan Kidul en Padokan Lor), een dorp in de desa Tirtonirmolo, Kasihan in het regentschap Bantul van de provincie Jogjakarta